Nadab – syn kapłana Aarona
 Nadab – król Starożytnego Izraela